Мейстріліга 1997—1998 — 7-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона втретє здобула Флора.

Попередній раунд 

Позначення:

Результати

Чемпіонський турнір 

Примітки: 
1. Клуб Лантана (Таллінн) взяв участь у Кубку кубків 1998—1999 як фіналіст Кубку Естонії 1997—1998.

Позначення:

Результати

Перехідний турнір 
У перехідному турнірі брали участь 6 команд: Еесті Пилевківі (Йихві), Лелле, Валл (Таллінн), Олюмпія (Маарду), Доккер (Таллінн), Меркуур (Тарту). Перемогу отримали Еесті Пилевківі (Йихві) та Лелле. Це означає, що ці два клуби залишились у Мейстрілізі на наступний сезон.

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1997—1998
Естонія
Естонія